René Worms, un sociologue français (1869-1926).
 René Worms, un acteur français (1890-1962).